Светско првенство у рукомету 2017. је било 25. Светско рукометно првенство које се одржало у Француској од 11. до 29. јануара 2017. Титулу првака света је бранила Француска.

Француска је одбранила титулу победивши Норвешку 33:26 у финалу, осигуравши 6. титулу за Француску. Словенија је победила Хрватску 31:30 за бронзану медаљу док су Норвешка и Словенија добиле прву медаљу на Светском Шампионату.

Избор домаћина 
Данска и Француска су се такмичиле за домаћинство првенства које се одржало 2017. године.
Данска је била домаћин женског Светског првенства 1999. и домаћин мушког Светског првенства 1978. Данска је такође била домаћин Европског првенства 2014. године
Француска је била домаћин Светског првенства 1970. и 2001. године, такође и домаћин женског Светског првенства 2007. године.

Квалификације

Дворане 
Првенство се одржало у градовима: Паризу, Руану, Нанту, Мецу, Албервилу, Монпељеу, Лилу и Бресту.

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Завршница

Коначни пласман

Напомене и референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт
 IHF

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Француској
Рукомет у 2017.